Ariadne (mythologie), in de Griekse mythologie de dochter van koning Minos, die Theseus hielp uit het labyrint te ontsnappen
Ariadne (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Ariadne (inslagkrater), een krater op Venus
Ariadne (keizerin van Byzantium), een keizerin van Byzantium
Ariadne (geslacht), een geslacht van vlinders
Ariadne (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over handwerken en naaien (nu als Ariadne at Home een tijdschrift over wonen en interieur)